Margarita Paksa (Buenos Aires, 8 de maio de 1932 - 5 de julho de 2020) foi uma artista visual argentina pioneira no uso de materiais e no que hoje se denomina instalação. Em meados da década de 1960 fez uma exposição na Galeria do Centro Argentino pela Liberdade e a Cultura (CALC) titulada Calórico (1965).

Foi professora titular e pesquisadora na Faculdade de Belas Artes da Universidade Nacional de La Plata (UNLP) e docente titular da cátedra Oficina Projectual de Escultura do Departamento de Artes Visuais no Instituto Universitário Nacional da Arte (IUNA).

Artistas da Argentina